Кубок УЄФА 1980—1981 — десятий розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув англійський Іпсвіч Таун, який у фіналі переміг нідерландський АЗ.

Перший раунд 
Перші матчі відбулися 16 вересня , матчі-відповіді — 24 вересня 1980 року.

Другий раунд 
Перші матчі відбулися 21 жовтня , матчі-відповіді — 5 листопада 1980 року.

Третій раунд 
Перші матчі відбулися 26 листопада , матчі-відповіді — 10 грудня 1980 року.

1/4 фіналу 
Перші чвертьфінальні матчі відбулися 4 березня , матчі-відповіді — 18 березня 1981 року.

1/2 фіналу 
Півфінали матчі відбувалися 8 та 22 квітня 1981 року.

Фінал

Посилання 
 Кубок УЄФА 1979—1980 на сайті uefa.com

1980
1980 у футболі
1981 у футболі